Paese – sinonimo di cittadina, nome generico di un centro abitato di ridotte proporzioni
 Paese – termine spesso equivalente a Stato, ma senza la connotazione ufficiale che quest'ultimo termine contiene
 Paese – comune italiano in provincia di Treviso
 Paese – album di Nicola Di Bari